Detta är en lista över de 177 kommunerna i departementet Hautes-Alpes i Frankrike.

Hautes-Alpes
Kommuner Hautes-Alpes